

Patronymes 
Millo est un patronyme porté notamment par :
 Enrico Millo (1865-1930), homme politique et militaire italien ;
 Giovanni Giacomo Millo (1695-1757), cardinal italien ;
 Jean-Michel Alexandre de Millo (1719-1794), militaire monégasque ;
 Josep Enric Millo (né en 1960), homme politique espagnol ;
 Romain Millo-Chluski (né en 1983), joueur international français de rugby à XV d'origine italo-polonaise.

Architecture 
Le Millo ou Milo (en hébreu: המלוא) est une structure à Jérusalem en pierres étagées mentionnée dans la Bible hébraïque et qui désigne une partie de l'ancienne cité de David.

Voir aussi 
 Milo
 (en) Millo

Homonymie de patronyme